Wyścig na 500 metrów mężczyzn w Short tracku odbył się 20 lutego w Hali sportowej Uniwersytetu Technicznego w centrum Harbin.

Medaliści

Finał

Półfinały

Ćwierćfinały 

2009
Zimowa Uniwersjada 2009